Blair Michael Atcheynum (né le  à Estevan, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1984-1985 || North Stars de Battlefords ||  ||26 ||25 ||21 ||46 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || North Stars de Battlefords || LHJS ||33 ||16 ||14 ||30 ||41 ||6 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
|1985-1986 || Blades de Saskatoon || LHOu ||19 ||1 ||4 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1986-1987 || Blades de Saskatoon || LHOu ||21 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Broncos de Swift Current || LHOu ||5 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||12 ||3 ||0 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||60 ||32 ||16 ||48 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||71 ||70 ||68 ||138 ||70 ||7 ||2 ||5 ||7 ||13
|-
|1989-1990 || Whalers de Binghamton || LAH ||78 ||20 ||21 ||41 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 || Indians de Springfield || LAH ||72 ||25 ||27 ||52 ||42 ||13 ||0 ||6 ||6 ||6
|-
|1991-1992 || Indians de Springfield || LAH ||62 ||16 ||21 ||37 ||64 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1992-1993 || Senators de New Haven || LAH ||51 ||16 ||18 ||34 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Pirates de Portland || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || Indians de Springfield || LAH ||40 ||18 ||22 ||40 ||13 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|1993-1994 || Chill de Columbus || ECHL ||16 ||15 ||12 ||27 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || IceCats de Worcester || LAH ||55 ||17 ||29 ||46 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Moose du Manitoba || LIH ||17 ||4 ||6 ||10 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Oilers du Cap-Breton || LAH ||79 ||30 ||42 ||72 ||65 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Bears de Hershey || LAH ||77 ||42 ||45 ||87 ||57 ||13 ||6 ||11 ||17 ||6
|-
|1997-1998 || Blues de Saint-Louis || LNH ||61 ||11 ||15 ||26 ||10 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1998-1999 || Predators de Nashville || LNH ||53 ||8 ||6 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Blues de Saint-Louis || LNH ||12 ||2 ||2 ||4 ||2 ||13 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|1999-2000 || Blackhawks de Chicago || LNH ||47 ||5 ||7 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Wolves de Chicago || LIH ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Admirals de Norfolk || LAH ||37 ||12 ||8 ||20 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2000-2001 || Blackhawks de Chicago || LNH ||19 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 553 || 196 || 233 || 429 || 375 || 42 || 8 || 20 || 28 || 20

| 196 || 27 || 33 || 60 || 36 || 23 || 1 || 3 || 4 || 8

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1989 : nommé dans la  d'étoiles de l'est

Ligue américaine de hockey
 1997 : nommé dans la  d'étoiles

Notes et références 

Naissance en avril 1969
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Whalers de Binghamton
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Senators de New Haven
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Chill de Columbus
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Attaquant de hockey sur glace